Sören Gunnarsson och liknande namn kan syfta på

 Sören Gunnarsson (redaktör) (1939–2020), redaktör, fotograf
 Sören Gunnarsson (landshövding) (1943–2015), politiker och landshövding i Örebro län